Михаил Јужни и Ненад Зимоњић су бранили титулу, али Јужни није учествовао те године. Зимоњић је учествовао у пару са Нестором као први носиоци, али су изгубили у другом колу.

Филип Колшрајбер и Давид Шкох су у финалу победили Џефа Кутзија и Весли Мудија са 6:4, 4:6, 11:9.

Носиоци

Жреб

Жреб

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Доха 2008."

Отворено првенство Катара у тенису 2008.
Отворено првенство Катара у тенису — мушки парови